Vertauschtes Leben – film del 1920 diretto da Toni Attenberger
Vertauschtes Leben – film del 1961 diretto da Helmut Weiss